Юрий (Георгий) Михайлович Эдельштейн (род. 20 июля 1932, Киев) — протоиерей Русской православной церкви, участник диссидентского движения в СССР. Член Московской Хельсинкской группы.

Биография 
Родился в Киеве в семье еврейские, польские корни. Молодым человеком, около 20 лет, принял крещение в Русской православной церкви.

В 1965 году, будучи ещё мирянином и аспирантом Московского областного педагогического института, участвовал в редактуре текста открытого письма патриарху Алексию I, которое подробно рисовало картину противозаконного подавления органами государственной власти СССР прав и свобод верующих граждан страны. В итоге подписавшие письмо священники Николай Эшлиман и Глеб Якунин под давлением властей были «за вредную для Церкви и соблазнительную деятельность» уволены за штат «с запрещением в священнослужении, до полного раскаяния»; священник Глеб Якунин был восстановлен в служении в 1987 году, священник Николай Эшлиман лишился возможности восстановления, поскольку вступил в повторный брак.

Эдельштейн долго добивался рукоположения, и лишь 16 ноября 1979 года был рукоположён во диаконы, а 24 ноября 1979 года — в сан священника, после чего решением управляющего Курской и Белгородской епархией Хризостома назначен настоятелем церкви Иоанна Богослова в село Коровино Волоконовского района Белгородской области.

С 1992 года настоятель храма Воскресения Христова в селе Карабаново Красносельского района Костромской области. Имеет сан протоиерея.

Автор книг «Записки сельского священника» (М., 2005) и «Право на правду» (М., 2017).

Взгляды 
Церковные взгляды протоиерея Георгия Эдельштейна характеризуются как консервативные. Находясь в тесных приятельских отношениях со священником Александром Менем, он не разделял многих его воззрений, критически относится к деятельности священника Георгия Кочеткова. Резко отрицает «сергианство»: «Сергианство — это убеждение, что Церковь и ложь совместимы».

Выступает с обличениями в адрес иерархов Русской православной церкви, обвиняемых им в сотрудничестве с КГБ, в том числе патриархов Алексия II и Кирилла.

Мы — православные христиане. Из этих двух слов нам важнее второе.

Нам в равной мере чуждо крайнее охранительство, принадлежность к «секте типиконщиков», и лево-либеральное христианство, «экуменизм без берегов».

Из современных христианских мыслителей нам наиболее близки И. А. Ильин, С. И. Фудель, о. Александр Шмеман, А. В. Карташёв.

Мы считаем единственно плодотворными для церкви пути, указанные Поместным Собором 1917-18 г.г. и «Обращением» Соловецких епископов-исповедников.

В марте 2022 году покинул Россию, проживает в Израиле. Выступает резко негативно против вторжения России на Украину.

Семья 
 Жена — Анита Иосифовна Розенцвайг.
 Сын — Юлий Эдельштейн был активистом еврейского движения за право эмиграции из СССР, одним из создателей подпольной сети изучения иврита. В 1987 году репатриировался в Израиль, где сделал политическую карьеру: в 2009 году он стал министром информации и диаспоры Израиля, в марте 2013 года — спикером кнессета, в 2020-2021 гг. — министр здравоохранения.
 Сын — Михаил Эдельштейн, российский литературный критик и литературовед.

Публикации 
 Русская Православная Церковь сегодня глазами зарубежных историков и очевидцев. — Нью-Йорк — Монреаль: Издание Братства преп. Иова Почаевского. — 1992
 Записки сельского священника. — М. : Рос. гос. гуманитар. университет, 2005. — 369 с. — (Серия : История и память. Очевидцы / Рос. гос. гуманитар. ун-т). — ISBN 5-7281-0748-6
 Право на правду. — Москва — 2016 г. — 504 с. — ISBN 978-5-00-028133-8
 Право на правду (аудиокнига; по материалам книги «Право на правду»; чтец Георгий Эдельштейн). — Cтудия «АРДИС» — 2017 г. — 13 час. 14 мин.

Примечания

См. также 
 Георгий Эдельштейн: «Все вокруг врут, если ещё попы начнут врать, что же тогда будет!» Интервью, июль 2013 года. Букник
 Протоиерей Георгий Эдельштейн: Для меня главное — не врать // pravmir.ru, 24 сентября 2015

Выпускники Московского государственного областного университета‎
Советские диссиденты
Участники Московской Хельсинкской группы‎
Протоиереи Русской православной церкви
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле